Се́льское поселе́ние Я́мкинское — упразднённое муниципальное образование в составе бывшего Ногинского муниципального района Московской области.

Административный центр — село Ямкино.

Образовано 1 января 2006 года.

Глава сельского поселения — Бельская Елена Аликовна. Председатель Совета депутатов — Парфенова Валентина Павловна.

География 
Сельское поселение Ямкинское располагается на севере Ногинского района. Граничит с городским поселением Ногинск, сельскими поселениями Мамонтовское и Аксёно-Бутырское, городским округом Черноголовка, а также со Щёлковским районом Московской области. Площадь территории муниципального образования —

Население

История 

Сельское поселение Ямкинское образовано 1 января 2006 года в рамках Реформы местного самоуправления в Российской Федерации, согласно Закону Московской области от 28 февраля 2005 года № 82/2005-ОЗ. В его состав вошли 13 населённых пунктов позже упразднённых Пашуковского и Ямкинского сельских округов Ногинского района Московской области.

Состав сельского поселения 

(статья 11 пункт 2 Закона Московской области от 28.02.2005 № 82/2005-ОЗ «О статусе и границах Ногинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»)

Местное самоуправление 
14 сентября 2014 года Главой сельского поселение Ямкинское путём голосования жителей избрана Бельская Елена Аликовна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Ногинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году